Конрад Валентин фон Кайм (нем. Konrad Valentin Ritter von Kaim) — австрийский военный вначале на службе Королевства Франции, затем Габсбургской монархии, австрийский фельдмаршал-лейтенант с 1797 года и кавалер ордена Марии Терезии с 1792 года. Родился, согласно источникам, в 1731 году в Оффенбурге или в 1737 году в Генгенбахе и умер 16 февраля 1801 года в Удине, Италия. 

Сначала солдат французской армии, участвовал в Семилетней войне. Поступил на службу в австрийскую армию в 1770 году в звании майора 41-го пехотного полка (Планкетт), а в ноябре 1788 года получил звание полковника и постепенно поднимался по служебной лестнице. 

Командуя пехотным полком, в начале французских революционных войн всего с 4 ротами он взял штурмом город Орши 15 мая 1792 г., хотя тот был защищен валом и двойным рвом и также был занят 700 солдатами. 7 сентября 1792 года он атаковал французов, когда они покидали свой укрепленный лагерь в Молде. Он разместил свои силы в Мортани и дал французам успешный бой у Шато-л'Аббе. В результате ему удалось занять город Сент-Аманд и захватить там военные магазины. За этот поступок 19 ноября 1792 года он был награжден Рыцарским крестом ордена Марии Терезии. В 1792-93 годах его полк участвовал в осаде Майнца и позже, 26 и 27 июня, отличился при штурме Вайссенбургских линий. Произведенный в генерал-майоры в декабре 1793 года, он получил бригаду в Рейнской армии.

Затем он руководил гренадерами в сражениях при Вюрцбурге 3 сентября 1796 г. и при Келе (1797 г.). За это в феврале 1797 года ему было присвоено звание фельдмаршал-лейтенанта и переведен на итальянский театр военных действий. 

Он сражался при Вероне в 1799 году и был там ранен, за Маньяно он получил благодарность от фельдцейхмейстера Края. 10 мая 1799 года он занял Пиццигеттоне. Во время летней кампании Кайм получил приказ взять цитадель Турина и принял её сдачу 20 июня. Вскоре Кайм был назначен командиром Наблюдательного корпуса в Ломбардии. 

Он сражался 8 апреля 1800 года в бою при Мон-Сени, где австрийцы пленили 8 офицеров и 300 рядовых протиника и захватили 16 пушек. Во время сражения при Маренго сыграл решающую роль в первоначальной победе австрийской армии. Его трёхбригадная дивизия, развернутая в центре, общей численностью 4909 человек, в 11.00 нанесла первый удар, но была отбита французами. В 12.30 он предпринял вторую атаку, на этот раз на фланги армии противника. Маренго пало около 14.00, вынудив Бонапарта отдать приказ об общем отступлении. Вместе с начальником штаба Антоном фон Цахом командовал австрийскими войсками во втором, неудачном, этапе этого сражения.

Компетентный солдат, пользующийся единодушным уважением в имперском высшем командовании, он был смертельно ранен во время сражения при Поццоло в 1800 году и скончался 16 февраля 1801 года в Удине.

Ссылки 
 Constantin von Wurzbach: Kaim, Conrad Valentin Ritter von. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 10. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1863, S. 354 f. 
 Jaromir Hirtenfeld, Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder, S. 353 
 Carl Reichard, Moderne Biographien, oder kurze Nachrichten von dem Leben und den Thaten der berühmtesten Menschen, welche sich, seit dem Anfange der französischen Revolution bis zu dem Wiener Frieden, als Regenten, Feldherren, Staatsmänner, Gelehrte und Künstler ausgezeichnet haben, Band 3, S. 200f 

Участники Семилетней войны
Австрийские командиры Наполеоновских и Революционных войн